Capsicum sinense — название, которое может относиться к различным видам растений:
  — вид рода 
   — синоним вида ,

Ссылки 
 Capsicum sinense // The Plant List (2013). Version 1.1.